L'US Open masculin 2015 est l'édition 2015 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 10 au . Grégory Gaultier gagne son  US Open, en battant Omar Mosaad en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

Masculin 2015
Sport en Pennsylvanie en 2015
Sport aux États-Unis en octobre 2015
PSA World Series 2015